30 (число)
 30 год
 30 (альбом Адели) — альбом британской певицы Адель
 30 (альбом Лорана Гарнье) — альбом французского диджея и музыканта Лорана Гарнье

См. также 
 Тридцатый
 Т-30 (значения)
 Тридцатка
 30-30